Dandy kan hentyde til flere ting:
 Dandy (mode) – En person der går særlig flamboyant og moderigtig klædt
 Dandy (skib, 1823) – et skib fra 1823
 DANDY – et tyggegummi fra Dansk Tyggegummi Fabrik

Underholdning 
 The Dandys, en britisk indie-pop-gruppe dannet i 1996
 "Dandy" (sang), en sang af den britiske rockgruppe The Kinks, som også er blevet indspilelt af Herman's Hermits
 The Dandy, britisk tegneserie for børn
 Dandy (computerspil) et spil til Atari 8-bit
 Dandy (EP), en EP af Herman's Hermits